GDFS может означать:
 Guided Depth-First Search
 Global Distributed File System
 Global Data File System — область в памяти некоторых мобильных телефонов фирмы Sony Mobile Communications, где хранятся настройки и данные калибровок телефона, включая IMEI и настройки блокировок.